bł. Tomasz z Tolentino (1250 lub 1260–1321) – włoski franciszkanin, misjonarz, męczennik
 bł. Tomasz Percy (1528–1572) – hrabia Northumberland, męczennik
 bł. Tomasz Shichirō (1552–1622) – japoński męczennik
 bł. Tomasz Woodhouse (zm. 1573) – angielski jezuita, męczennik
 bł. Tomasz Pilchard (1557–1587) – angielski prezbiter, męczennik
 bł. Tomasz Bosgrave (zm. 1594) – angielski błogosławiony Kościoła katolickiego, męczennik
 bł. Tomasz Koteda Kyūmi (ok. 1576–1619) – japoński męczennik
 bł. Tomasz Acerbis (1563–1631) – włoski kapucyn
 bł. Tomasz od Ducha Świętego de Zumárraga Lazacano (1577–1622) – dominikanin, misjonarz, męczennik
 bł. Tomasz od św. Jacka (1598–1628) – japoński dominikanin, męczennik
 bł. Tomasz od Różańca (ok. 1602–1622) – japoński dominikanin, męczennik
 bł. Tomasz Whitbread (1618–1679) – angielski jezuita, męczennik
 bł. Tomasz Pickering (1621–1679) – angielski brat z zakonu benedyktynów, męczennik
 bł. Tomasz Jan Monsaint (1725–1792) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Tomasz Choe Pil-gong (1744-1801) – koreański męczennik
 bł. Tomasz Mikołaj Dubray (1746–1792) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Tomasz Rehm (1752–1794) – francuski dominikanin, męczennik
 bł. Tomasz Reggio (1818–1901) – arcybiskup Genui
 bł. Tomasz Maria Fusco (1831–1891) – włoski ksiądz, założyciel Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia od Przenajświętszej Krwi
 bł. Tomasz Sitjar Fortiá (1866–1936) – hiszpański jezuita, męczennik

Zobacz też Święty Tomasz